Ма Джэ Юн (; 23 ноября 1987, ) — корейский профессиональный игрок, более известный под псевдонимом sAviOr (ранее IPXZerg), и прозванный фанатами The Maestro за свою игру. Ма играет за расу Зерг и является успешным игроком в StarCraft.

Команда 
sAviOr является членом команды CJ Entus, профессиональной команды CJ CGV, международным подразделением CJ Corporation.

Успех 
Ма Джэ Юн был первым 9 раз в корейском рейтинге KeSPA (Korean e-Sports Player’s Association), только JulyZerg имеет большее количество первых мест среди зергов (JulyZerg побеждал 11 раз).

Основные достижения 
 Статистика побед на официальных телематчах 161—101 (61.45 %), включая 55-24 (69.62 %) против расы Протосс
 1 место, 2008 Blizzcon 2008 Tournament
 3 место, 2007 World Cyber Games отборочные игры в Корее
 2 место, 2007 Shinhan Bank Ongamenet Masters
 1 место, 2006—2007 3rd Shinhan Bank Ongamenet Starleague
 2 место, 2006—2007 MBCGame Starleague 1 Сезон
 1 место, 2006 MBCGame Starleague 2 Сезон
 1 место, 2006 Pringles MBCGame Starleague 1 Сезон
 2 место, 2005—2006 MBCGame Starleague
 1 место, 2005 UZOO MBCGame Starleague

См. также 
 Профессиональные соревнования по StarCraft
 StarCraft в Южной Корее

Ссылки 
 Team Liquid Progaming Database — sAviOr
 Article and interview from the Korean e-sports magazine esForce (translated)
 YGCLAN sAviOr interview (translated)
 Царь за работой. Перевод оригинальной статиьи Teamliquid «God of the Battlefield»

Киберспортсмены Республики Корея
Профессиональные игроки в StarCraft: Brood War